Existuje více významů slova Slovák nebo Slovak:

obecný význam
 Slováci – příslušníci slovenského národa nebo občané Slovenska

příjmení
 Alois Slovák (1859–1930) – moravský kněz, pedagog, český vlastenec, teolog a kazatel
 Hillel Slovak (1962–1988) – americký kytarista izraelského původu
 Jan Slovák (* 1957) – český grafik, básník
 Jan Slovák (herec) – český herec
 Ladislav Slovák (1909–1999) – slovenský dirigent, otec Mariána a Kamily Magálové
 Marián Slovák (* 1949) – slovenský herec, syn Ladislava Slováka, otec Samuela
 Miloš Slovák (1885–1951) – český malíř a reklamní grafik
 Peter Slovák (* 1961) – slovenský fotbalista
 Samuel Slovák (* 1975) – slovenský fotbalista, syn Mariána
 Stano Slovák (* 1977) – slovenský herec
 Štěpán Slovák (* 1998) – český politik
 Tomáš Slovák (* 1983) – slovenský hokejista

ženy
 Alena Slováková (* 1976) – česká florbalistka a reprezentantka
 Andrea Slováková (* 1981) – slovenská režisérka, spisovatelka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka
 Kamila Slováková-Magálová (* 1950) – slovenská herečka, dcera Ladislava Slováka
 Marie Slováková (* 1946) – československá atletka

jiné významy
 Slovák (noviny) – slovenské tiskové periodikum
 Slovák (nakladadatelství) – slovenské nakladatelství z dob 1. československé republiky

Podobné příjmení 
 Slováček